Particionamento binário de espaço (da sigla em inglês: binary space partitioning)
 Business Service Provider - provedor de Web Services
 Banco Santander Portugal

Desambiguação